Biograd na Moru, grad u Hrvatskoj.
 Vaterpolski klub Biograd.
 Biograd (Nevesinje, BiH), naselje kod Nevesinja, BiH.
 Stolni Biograd, grad u Mađarskoj  (Székesfehérvár) u kojem su krunjeni hrvatsko-ugarski vladari.
 Biograd na Dunavu, stari hrvatski naziv za Beograd.
 Biograd u Središnjoj Bosni, utvrda u sklopu povijesne Jajačke banovine, danas naselje Prusac.